Раки — безхребетні тварини ряду десятиногих ракоподібних
 Раки — село, Сумська область, Конотопський район
 Раки — турецький алкогольний напій